Ла Дура има више значења:

 Ла Дура (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Дура (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Дура, Ла Консентрасион (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Дура (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику